Адам Людвигович Генрих (; ) — российский и польский архитектор. Городской архитектор Евпатории (1894—1919).

Биография 
Родился 18 (30) ноября 1869 года в городе Варта. Его отец, Людвик Генрих, родился в 1820 году, имел учёную степень доктора философии, являлся писарем у мирового судьи (скончался в 1879 году в Туреке). Мать — Фелиция Эмилия (в девичестве Тыменецкая), родилась в 1844 году, происходила из польского дворянского рода Заремба, скончалась в 1882 году в Калише.

Адам учился в гимназии в Калише. После этого поступил в Лодзинское высшее ремесленное училище, где окончил полный шестилетний курс. 29 июля 1889 года Генрих подал прошение на допуск к экзаменам в Институте гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, которые он успешно сдал. В течение лета 1893 года проходил практику у городского архитектора Феодосии гражданского инженера В. А. Сроки в должности гражданского инженера. Окончив институт в 1894 году, получил звание гражданского инженера с правом ношения «Высочайше установленного знака» на форменном мундире на правой стороне груди. Из 35 выпускников 1894 года он был 9-м по старшинству полученных на выпускном экзамене баллов и единственным, кто снискал от Совета института особую награду за архитектурные проекты — серебряную медаль.

1 июня 1894 года он направил прошение о принятии его на государственную службу без содержания с прикомандированием к Техническо-строительному комитету министерства внутренних дел, которое было удовлетворено спустя три дня. По рекомендации директора ИГИ профессора Д. Д. Соколова был направлен в Евпаторийскую городскую управу на должность городского архитектора Евпатории. К обязанностям приступил в 1894 году.  Его первой работой стало проектирование Нового бульвара (от современной набережной Терешковой — до пансионата «Орбита»).

В 1897 году ему был присвоен чин титулярного советника. Генриха неоднократно избирали гласным Евпаторийской городской думы. Являлся членом строительной, курортной, автомобильной и плановой комиссий. Входил в состав попечительского совета женской гимназии. Член правления филиала благотворительного Императорского Человеколюбивого общества. Являлся председателем Польского благотворительного общества в Евпатории.

5 октября 1901 года по собственному прошению был назначен на должность Калишского уездного архитектора и инженера Калишской губернии в Польше. Спустя полгода, 19 марта 1902 года, по семейным обстоятельствам уволился и вернулся в Евпаторию.

К 1919 году Генрих, проработав 25 лет как городской архитектор Евпатории, ушёл со службы. На фоне разворачивающейся на территории Крыма гражданской войной Генрих в 50-летнем возрасте переезжает на родину, в Польшу, где в конце 1919-го вступает вольнонаёмным гражданским служащим в армию в Командование генерального округа Варшава в должности инженера по контракту. Проектировал реконструкцию, практически — полную перестройку войсковой часовни (Маримонт, Варшава). В 1924 году становится кадровым офицером в чине подполковника. В 1925 году выходит на пенсию в звании полковника. В Польше также продолжал заниматься проектированием зданий, Генрих несколько лет служил в Инспекционно-строительном управлении магистрата Варшавы,  занимал должность окружного инспектора, осуществлял общий надзор за строительством в 19-м и 22-м городских округах. Он являлся автором проектов застройки в духе популярных с конца XIX века городов-садов. Это дома-виллы, свободно поставленные на озеленённых участках варшавских кварталов с криволинейными улицами, в жилищных кооперативах «Военный Корпус» в Варшаве, район Жолибож, и «Общая Крыша», посёлок Млочины, Варшавский район.

Являлся членом  в Варшаве, с 1929 года — член . Состоял в комитете по аудиту профессионального Круга польских гражданских инженеров, окончивших ИГИ в Санкт-Петербурге.

Скончался 3 ноября 1944 году в Гродзиск-Мазовецком, где похоронен на территории костёла.

Архитектура 

Генрих спроектировал в Евпатории ряд зданий гостиниц, банков, гимназии, синематографа, дач, доходных домов, административных и культовых объектов в стиле модерн. В частности, с 1894 по 1919 год он спроектировал следующие здания:

 Первый дом М. И. Ходжаша, 1895—1897 (пл. Моряков, 2) 
 Жилой дом врача В. А. Туршу, ныне здание управления культуры и межнациональных отношений администрации города, 1896 (ул. Революции, 63)
 Гимназия мужская, 1896—1899 (ул. Бартенева, 3) 
 Жилой дом, сейчас здание Евпаторийского психоневрологического диспансера, 190 (ул. Гоголя, 18)
 Дом-особняк И. Х. Ламброва, 1899 (ул. Гоголя, 17)
 Городская управа, 1900 (ул. Караева, 4)
 Гимназия женская, 1902 (ул. Бартенева, 2) 
 Гимназическая церковь во имя просветителей Кирилла и Мефодия, 1904 (ул. Бартенева, 3)
 Пушкинская аудитория, 1904 (ул. Чернышевского, 3)
 Приморская санатория, ныне санаторий «Приморский», 1906 (ул. Дувановская, 6) 
 Второй дом М. И. Ходжаша, 190 (ул. Приморская, 2)
 Дом Н. П. Кафаджи, 1907 (ул. Дувановская, 21)
 Дом П. Л. Давыдова, сейчас административное здание отдела МВД, 1907—1908 (ул. Пушкина, 5/20)
 Синематограф «Лотос», сейчас кинотеатр «Якорь», 1908 (ул. Революции, 57) 
 Дом Ф. Х. Овчинникова, ныне здание администрации города Евпатории, 1908, пр. Ленина, 2) 
 Гостиница «Орион», 1908 (ул. Матвеева, 2) 
 Дом А. Л. Генриха, 1908—1910, (ул. Кирова, 9) 
 Евпаторийский городской театр — в соавторстве с архитектором П. Я. Сеферовым, 1910 (пл. Театральная, 1)
 Дом Е. К. Нахшунова, 1910 (ул. Караева, 1)
 Городская богадельня им. Э. И. Дувана, 1911 (пр. Ленина, 32)
 Храм Святого Илии, 1911—1918 (ул. Братьев Буслаевых, 5) 
 Дом Ю. М. Гелеловича, ныне здание музея, 1910—1912 (ул. Дувановская, 11/2) 
 Синагога Егия-Капай, 1911 (ул. Просмушкиных, 34) 
 Купеческая синагога (перестройка), 1911 (ул. Караимская, 29)
 Жилой дом, ныне административное здание Детского клинического санатория МО РФ, 1912 (ул. Дувановская, 21)
 Дом Е. К. Нахшунова, 1912 (ул. Дувановская, 19) 
 Жилой дом или «Дом с оленем», 1912, (ул. Бр. Буслаевых, 30/2)
 Гостиница «Бо-Риваж», 1915—1916 (ул. Революции, 43)

Семья 
Женился 3 октября 1895 года на уроженке Варшавы Ванде Николаевне Карской. Дочь — Янина Генрих (1898–1921) Сын — Юлиан Генрих (1896–1980), гражданский инженер

Память 
 В 2019 году к 150-летию со дня рождения Адама Генриха в Евпатории прошла конференция, организованная администрацией города, пленэр и художественные выставки в разных уголках Крыма.
 Мемориальная доска в здании Свято-Ильинского храма с портретом Генриха и текстом «Храм пророка Илии построен в 1911—1918 гг. городским архитектором А. Л. Генрихом» (открыта 30 ноября 2019 года).
 Мемориальная доска на здании Евпаторийского городского театра

Примечания

Литература 
 В. А. Кутайсов, М. В. Кутайсова. «Евпатория: Древний мир. Средние века. Новое время» // Евпаторийский модерн
 В. Н. Струнина. Путеводитель по г. Евпатории. Малый Иерусалим. Сборник исторических очерков. Автор-составитель, редактор В. Н. Струнина. — Евпатория: МАУ ГОЕ РК "Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим», 2018.
 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Польши
Архитекторы Евпатории
Архитекторы модерна
Гласные Евпаторийской городской думы
Похороненные в Польше